Moreno se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francisco Moreno
 Ana G. Moreno
 Francisco Pascacio Moreno
 Pedro Pablo Moreno
 Margarita Moreno Sanz